Араслан — русифицированное башкирское и татарское имя Арслан. 

Известные носители:
 Араслан Алеевич (? — 1626) — касимовский правитель, хан (1614 — 1626).
 Араслан-Бек (? — 1664) — крупный башкирский феодал Сибирской дороги (даруги).
 Араслан Дивеев (? — 1595) — бий Мансурульской орды и мангытский карачи-бек (1584—1595).
 Араслан Рангулов — полковник, сотник деревни Кингазы Осинской дороги. Один из башкирских предводителей Крестьянской войны 1773—1775 годов.

См. также 
 Арасланов
 Арсланов